Berneuil (Haute-Vienne) – francuska gmina w regionie Limousin
 Berneuil (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Berneuil (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Berneuil (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes